Елиминациона фаза на Свјетском првенству 2018 била је друга и завршна фаза Свјетског првенства 2018, у Русији. Почела је 30. јуна утакмицама осмине финала, а завршила се 15. јула финалном утакмицом, на стадиону Лужњики у Москви. По двије првопласиране екипе из сваке групе (укупно 16) пласирале су се у осмину финала, гдје се играло по елиминационом систему.

У осмини финала укрстиле су се групе А и Б, Ц и Д, Е и Ф, Г и Х. Побједник групе А играо је против другопласираног из групе Б, док је побједник групе Б играо против другопласираног из групе А у осмини финала. Побједник групе Ц играо је против другопласираног из групе Д, док је побједник групе Д играо против другопласираног из групе Ц; побједник групе Е играо је против другопласираног из групе Ф, док је побједник групе Ф играо против другопласираног из групе Е; побједник групе Г играо је против другопласираног из групе Х, док је побједник групе Х играо против другопласираног из групе Г.

У четвртфиналу групе А и Б укрстиле су се са групама Б и Ц, док су се групе Е и Ф укрстиле са групама Г и Х. Учесници из истих група се нису могли укрстити прије финала. Поражени у полуфиналу играли су у утакмици за треће мјесто, док су побједници играли у финалу на стадиону Лужњики, 15. јула 2018. За домаћина финала Свјетског првенства стадион Лужњики изабран је 14. децембра 2012, на састанку извршног комитета ФИФЕ у Токију.

Формат 
У нокаут фази, ако се утакмица заврши неријешено након 90 минута, играју се продужеци, два пута по 15 минута, гдје је дозвољено да се изврши четврта измјена. Уколико је неријешено и након продужетака, изводиће се једанаестерци, који ће одлучити побједника.

Квалификовани тимови 
Двије првопласиране репрезентације из сваке групе квалификовале су се у нокаут фазу.

Резултати елиминационе фазе 
Сва наведена времена су по средњоевропском времену, које се користи у Србији, Црној Гори и региону.

Осмина финала

Француска — Аргентина

Уругвај — Португал

Шпанија — Русија

Хрватска — Данска

Бразил — Мексико

Белгија — Јапан

Шведска — Швајцарска

Колумбија — Енглеска

Четвртфинале

Уругвај — Француска

Бразил — Белгија

Шведска — Енглеска

Русија — Хрватска

Полуфинале

Француска — Белгија

Хрватска — Енглеска

Утакмица за треће мјесто

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт 
 Документа и подаци о утакмицама 

Светско првенство у фудбалу 2018.